Der osttimoresische Berg Leohito (Leohitu, Leo-Hito, Leo Hitoe, Foho Leohitu, Gunung Leohitu) liegt im Suco Leber (Verwaltungsamt Bobonaro, Gemeinde Bobonaro). Er hat eine Höhe von  und ist damit einer der höchsten Berge des Verwaltungsamts. Früher gehörte er zum Kerngebiet des Reiches von Lamaquitos.

Einzelnachweise 

Bobonaro (Verwaltungsamt)